Alan Franco ist der Name folgender Personen:

* Alan Franco (Fußballspieler, 1996), argentinischer Fußballspieler 
 Alan Franco (Fußballspieler, 1998), ecuadorianischer Fußballspieler